Стуколово —  деревня в Невельском районе Псковской области, Голубоозерская волость
 Стуколово —  деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость
 Стуколово —  деревня в Печорском районе Псковской области, Паниковская волость